Verdensmesterskabet i curling for mænd 2019 var det 61. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Enmax Centre i Lethbridge, Alberta, Canada i perioden 30. marts - 7. april 2019. Canada var VM-værtsland for 24. gang, men det var første gang at mesterskabet blev afholdt i Lethbridge.

Mesterskabet blev vundet af Sveriges hold bestående af Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren og reserven Daniel Magnusson med Fredrik Lindberg som træner, som kun tabte én kamp i hele mesterskabet, og som i finalen besejrede Canadas hold, anført af Kevin Koe, med 7−2. Kampen blev afgjort i ottende og niende ende, hvor svenskerne formåede at stjæle hhv to og tre point. Det var niende gang i alt og andet år i træk, at det svenske hold vandt VM-titlen. Det var fjerde gang, at skipper Niklas Edin førte et hold til guldmedaljer ved VM, og det var tredje år i træk, at VM-finalen var et opgør mellem Sverige og Canada. Bronzemedaljerne blev vundet af Schweiz' hold anført af Peter de Cruz, som i bronzekampen vandt med 8−4 over Japan, der dermed tangerede fjerdepladsen fra 2016, der var holdets indtil da bedste VM-resultat. Det var tredje gang, at de Cruz' hold vandt VM-medaljer, og de to første gange, i 2014 og 2017, havde udbyttet ligeledes været bronzemedaljer.

Finalen blev overværet af 4.495 tilskuere, og mesterskabsstævnet havde i løbet af de ni dage i alt besøg af 69.077 tilskuere.

Danmark var for tredje år i træk ikke kvalificeret til mesterskabet.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 13 hold, og for første gang er den nye kvalifikationsprocedure for VM i kraft. Elleve af holdene fandtes i de kontinentale mesterskaber, mens de sidste to hold blev fundet ved VM-kvalifikationen med deltagelse af otte hold.

Resultater 

De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Men's Curling Championship 2019

Noter 

2019 (mænd)
Curling i 2019
Curling i Canada
Sport i Lethbridge